Odysseus de Serpentário: Cavaleiro de Ouro da série Saint Seiya: Next Dimension, por Masami Kurumada.
Odysseus (Prólogo do Céu): Anjo Celeste do filme Saint Seiya: Tenkai-hen Josō.

Desambiguação